Mütsch ist der Familienname folgender Personen:

 Annmarie Mütsch (* 2002), deutsche Schachspielerin
 Karl Mütsch (1905–1966), österreichischer Fußballtrainer